Каменномостское сельское поселение — муниципальное образование в составе Майкопского муниципального района Республики Адыгеи Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Каменномостский.

География

История 
В 1864 году основана станица Каменномостская Майкопского отдела Кубанской области, в 1873 — 1914 годах населённый пункт имел статус посёлка, затем хутора при станице Даховской. В 1914 году хутор Каменномостский вновь стал станицей. В 1918 году в станице был создан станичный ревком, а затем сельский совет. В 1923 году создана Каменномостская волость Майкопского отдела Кубано-Черноморской области. В 1924 году создан Каменномостский сельский совет. В 1948 года населённый пункт приобрёл статус посёлка городского типа, а сельский совет стал поселковым. На основании Указа Президента РФ от 5 октября 1993 года «О реформе местного самоуправления» Каменномостский поселковый совет народных депутатов прекратил свою деятельность. Функции исполнительной власти сохранились у Каменномостской поселковой администрации.

Постановлением законодательного собрания (хасэ) Республики Адыгея «Об образовании сельских (поселковых) округов» от 30 марта 1994 года № 73-1 в границах бывшего Каменномостского совета народных депутатов был образован Каменномостский поселковый округ с центром в посёлке городского типа Каменномостском. Каменномостская поселковая администрация была переименована в администрацию местного самоуправления Каменномостского поселкового округа.

На основании закона Республики Адыгея от 8 октября 1997 года № 54 «О местном самоуправлении» администрация местного самоуправления Каменномостского поселкового округа преобразована в муниципальное образование Каменномостский поселковый округ.

8 июня 2005 года решением сессии совета народных депутатов Каменномостского поселкового округа № 89 муниципальное образование Каменномостский поселковый округ преобразовано в муниципальное образование Каменномостское городское поселение. 10 марта 2011 года государственным советом — хасэ Республики Адыгея принят Закон № 417 от «Об отнесении посёлка городского типа Каменномостского к категории посёлков — сельских населённых пунктов», позднее был принят закон Республики Адыгея «О внесении изменений в некоторые законы Республики Адыгея», согласно которому муниципальное образование Каменномостское городское поселение наделяется статусом сельского поселения и его наименование изменяется на Каменномостское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из 7 395 человек, проживающих в сельском поселении, 7 271 человек указали свою национальность

Примечания

Ссылки 
 Майкопский район > Каменномостское сельское поселение

Муниципальные образования Майкопского района
Сельские поселения Адыгеи
Упразднённые городские поселения Адыгеи
Городские поселения, упразднённые в 2013 году